Фраксионамијенто лас Уертас има више значења:

 Фраксионамијенто лас Уертас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто лас Уертас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику